Мондідьє́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 90 км на північ від Парижа, 34 км на південний схід від Ам'єна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2624 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 6054,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Відомі уродженці 

 Жан Фернель (1497–1558) — французький лікар, математик, астроном.

Галерея зображень

Посилання 

 Мондідьє на сайті французького Національного інституту географії
 Мондідьє на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Мондідьє на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Мондідьє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Мондідьє на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сомма

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сомма